Uno per tutti – programma televisivo
 Uno per tutti – film del 1998 diretto da Georges Chamchoum
 Uno per tutti – film del 2015 diretto da Mimmo Calopresti